Rue Fontaine peut faire référence à :
 l'ancienne rue Fontaine (Paris), devenue rue Pierre-Fontaine en 2004 ;
 Rue Fontaine, un court métrage français.
Homonymie de titre